Robert Assante, né le  à Marseille, est un homme politique français, membre du parti Les Centristes et divers droite depuis 2018.

Biographie 

Commercial de profession et adhérent à l'UDF puis à l'UMP et au Nouveau Centre. Il rejoint l'UDI. En 2018, il est inscrit comme DVD.

Conseiller municipal de Marseille depuis 1983, il est adjoint au maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, de 1995 à 2008 et maire du sixième secteur de Marseille de 2008 à 2014.

Dissident en 2014 sur la liste "Marseille à vivre" (DVD) il obtient 13% des suffrages et négocie un accord de fusion avec la liste Blum/Boyer arrivée en tête.

De 2014 à 2020, il est  adjoint au maire de Marseille délégué à l'Environnement et aux Façades.  

Il est également conseiller général du canton de Marseille-20 (1994-2001), puis de celui de Marseille-13 de 2001 à 2008, enfin de celui de Marseille-Les Trois Lucs de 2008 à 2015, en battant le conseiller général sortant Christophe Masse (PS). 

En 2012, il se présente aux élections législatives dans la  des Bouches-du-Rhône comme divers droite face à Valérie Boyer, candidate investie par l'UMP et Christophe Masse, mais il est battu dès le premier tour (7,23% des voix). 

Il est également député-suppléent de Roland Blum. 

En 2016, il est battu par les maires du pays aixois et la nouvelle génération de la droite (Maryse Joissains, Martine Vassal, Valérie Boyer) par  contre 70 comme  vice président de Aix Marseille Métropole délégué aux transports par le candidat de Martine Vassal Henri Pons (maire d'Eyguières).

Il soutient en 2016 Alain Juppé pour les primaires de la droite républicaine.   

Il soutient le candidat En marche ! Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle de 2017.

Pour les élections municipales de , Robert Assante rejoint les listes de Bruno Gilles comme tête de liste dans les 11 et 12 arrondissements de Marseille.

Mandats passés 
 Adjoint au maire de Marseille délégué à l'environnement, aux façades et au patrimoine municipal

Références

Liens externes 
 https://marsactu.fr/robert-assante-tete-de-liste-de-bruno-gilles-dans-le-11-12-ou-le-retour-du-revanchard/
 https://www.francebleu.fr/infos/politique/municipales-a-marseille-robert-assante-rejoint-bruno-gilles-et-se-represente-dans-le-11-12-1571901935
 Mairie du  de Marseille

Naissance à Marseille
Naissance en août 1952
Maire de secteur de Marseille
Conseiller général des Bouches-du-Rhône
Personnalité liée à Marseille
Personnalité du Nouveau Centre
Personnalité de Force européenne démocrate
Conseiller municipal de Marseille